Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale José Higueras 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Corrado Barazzutti (semifinali)
 Assente
 John McEnroe (quarti di finale)
 José Higueras (finale)
 Ken Rosewall (primo turno)

 John Lloyd (primo turno)
 Jaime Fillol (terzo turno)
 Adriano Panatta (terzo turno)
 Balázs Taróczy (terzo turno) 
 José Luis Clerc (terzo turno)
 Chris Lewis (terzo turno)
 Hans Gildemeister (secondo turno)
 Phil Dent (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1978